Kaleopa ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Kaleopa (* 1966), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Ne'emia Kaleopa (* 1996), Fußballspieler für Amerikanisch-Samoa
 Panweichi Kaleopa (* 1994), Fußballspieler für Amerikanisch-Samoa